Костево — название населённых пунктов:

Россия 
 Костево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Костево — деревня в Угличском районе Ярославской области.